Kościoły znajdujące się na terenie parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni:
 Kościół parafialny Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni
 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni (nowy)